Quasidiscus är ett släkte av svampar. Quasidiscus ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Quasidiscus